Die Liste der Stationen der S-Bahn Mittelelbe verzeichnet alle S-Bahnstationen, die die S-Bahn Mittelelbe im Großraum der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt Magdeburg bedient.

Halte der früheren Linie B, die formal eine Regionalbahn darstellte, aber zum S-Bahntarif genutzt werden konnte, sind nicht Teil dieser Liste. Gleiches gilt für Stationen, die sich nur in Planung befanden.

Legende 
 Spalte „Name“ gibt den Namen der Station an.
 Spalte „Bst.“ steht für Betriebsstellentyp und gibt an, ob es sich um einen Bahnhof oder um einen Haltepunkt handelt.
 Spalte „Ort“ gibt an, in welchem Ort oder Stadtteil sich die Station befindet.
 Spalte „Gemeinde“ gibt den Namen der Gemeinde oder Stadt an, auf dessen Gebiet die Station liegt.
 Spalte „Kat.“ steht für die Bahnhofskategorien von 1 bis 7.
 Spalte „Aufnahme“ gibt an, wann der S-Bahn-Betrieb aufgenommen wurde. Die Eröffnungszeitpunkt des anderen Verkehrs bleibt hier unberücksichtigt.
 Spalte „Gleise“ gibt an, über wie viele Bahnsteiggleise, an denen S-Bahnen halten, die Station verfügt.
 Spalte „Anmerkungen“ enthält individuelle Anmerkungen zur jeweiligen Station.
 Spalte „Bild“ zeigt ein Bild der Station.

Stationsverzeichnis

Einzelnachweise 

Liste (Schienenverkehr)
Schienenverkehr (Magdeburg)